Собор святого Івана Хрестителя — I — зразок староруської сакральної архітектури, збудований у XI столітті князем Володарем Ростиславичем на Замковій горі в Перемишлі. У XV столітті знищений поляками.
 Собор святого Івана Хрестителя — II — дерев'яний храм, що існував у перемиській дільниці Владиче між 1500 (1450) — 1535 роками. Згорів.
 Собор святого Івана Хрестителя — III — мурований триконх візантійсько-атонського типу з елементами ґотичної архітектури, що був збудований на місці попередньої катедри. Розібраний 1780 року з огляду на аварійний технічний стан. 
 Собор святого Івана Хрестителя — IV — нині костел святої Терези комплексу монастиря кармелітів босих, 1784 року переданий під греко-католицьку соборну церкву імператором Йосипом ІІ. Виконував соборні функції до арешту перемиських єпископів і ліквідації комуністами структур УГКЦ в 1946 році. Так звана Стара катедра.
 Собор святого Івана Хрестителя — V — колишній костел Пресвятого Серця Ісусового монастиря єзуїтів 1991 року переданий греко-католикам папою римським Іваном Павлом ІІ замість захопленої кармелітами Старої катедри.

Див. також 
 Собор святого Івана Хрестителя (значення)

Література 
  — Париж; Нью-Йорк, 1959. — Т. 3. — С. 851—852.

Культові споруди Перемишля